Saint Michel désigne de nombreux saints ou bienheureux des Églises chrétiennes.

Saints catholiques ou orthodoxes 
 Michel (archange), le plus célèbre, est un des archanges ; il est le saint patron des parachutistes et des forces armées de l'air, tels que les commandos parachutistes de l'air ; célébré principalement les 29 septembre et 8 novembre, mais aussi le 8 mai, 6 septembre, 16 octobre et le troisième dimanche de Pâques (c'est-à-dire le deuxième dimanche après Pâques).

D'autres saint Michel (liste non exhaustive) sont classés ci-dessous par date de décès présumé :
 Michel le Sabaïte, moine martyr en Syrie sous Abdel Malik (685-705), fêté  le 19 juillet.
 Michel de Zobée (fin ), higoumène, martyr en Géorgie avec 36 moines, célébré le  octobre
 Michel de Synades († 826), métropolite de Synnades en Phrygie, confesseur des saintes icônes sous Léon V l'Arménien et thaumaturge ; célébré le 23 mai.
 Michel le Syncelle († 846), higoumène, défenseur des saintes icônes à Constantinople, célébré le 18 décembre.
 Michel Maleïnos († 961), haut fonctionnaire impérial devenu ascète en Bithynie, higoumène (abbé) au mont Kyminas, thaumaturge et prophète ; célébré le 12 juillet.
 Michel de Kiev  († 992), premier métropolite de Kiev et de toute la Russie ; célébré le 30 septembre.

Saints catholiques 
 Michel des Saints († 1625), supérieur des Trinitaires ; célébré le 10 avril.
 Michel Garicoïts (°1797 - †1863), célébré localement le 15 mai.
 Michel Ho Dinh Hy († 1857), laïc vietnamien martyr ; célébré le 22 mai.

Bienheureux de l'Église catholique 
 Michel Rua  († 1910), ou Michele Rua, prêtre à Turin dans le Piémont, succéda à saint Jean Bosco à la tête de la Société de Saint-François de Sales ; fêté  le 6 avril.
 Michel Sopoćko († 1975), le confesseur de sainte Faustine Kowalska et Apôtre de la Miséricorde Divine ; fêté le 15 février.

Saints orthodoxes 
 Michel de Tchernigov (° vers 1185 - †1246) ou Michel  de Kiev ; célébré le 20 septembre.
 Michel de Tver († 1318), prince martyr, célébré le 22 novembre.
 Michel de Klops († 1456), moine au monastère de Klops près de Novgorod, fol en Christ ; célébré le 11 janvier.
 Michel d'Andrinople († 1490), néomartyr, célébré le 17 février.
 Michel des Agrapha († 1544), néomartyr, boulanger à Thessalonique ; célébré le 10 mars.
 Michel de Bourla († 1572), néomartyr à Smyrne, célébré le 16 avril.
 Michel le Jardinier († 1770), néomartyr à Athènes, célébré le 30 juin.

Sources 
Hiéromoine Macaire Simonopétrite, Le synaxaire, vie des saints de l'Église orthodoxe, Périvoli éd. Thessalonique 1987.